Mateescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adelaida Mateescu (1932-2008), profesoară universitară română
 Cătălina Mateescu Bogdan (n. 1946), pictoriță română
 Constantin Mateescu (n. 1915), demnitar comunist român
 Constantin Mateescu (scriitor) (1929-2021), scriitor român
 Cristea Mateescu (1894-1979), inginer român
 Dan Mateescu] (1911-2008), inginer român
 George G. Mateescu (1892-1929), istoric și arheolog român
 Gheorghe D. Mateescu (n. 1928), farmacist și chimist român
 Ion Mateescu (1876-1951), sculptor și pictor român
 Mugur Mateescu (n. 1969), atlet român
 Olga Delia Mateescu (n. 1949), actriță și scriitoare română
 Rodica Mateescu Tudor (n. 1971), atletă română
 Sorin-Cristian Mateescu (n. 1973), senator român
 Stelian Mateescu (1903-1976), scriitor și filozof român

Nume de familie românești